

Урманська сільська рада — сільська рада, Бережанський район, Тернопільська область

Урманська сільська рада — сільське поселення, Іглінський район, Башкортостан